Râul Valea Șerpilor se poate referi la:

 Râul Valea Șerpilor, Jiul de Vest, afluent al râului Jiul de Vest
 Râul Valea Șerpilor, Aleu, afluent al râului Aleu

Altele 
 Râul Valea Șarpelui

Vezi și 
 Șarpe (dezambiguizare)
 Șerpeni (dezambiguizare)

Toponime românești